Le Séducteur (Harriet and the Piper), un film muet américain de Bertram Bracken sorti en 1920 ;
  (Her Mad Bargain), un film muet américain d'Edwin Carewe sorti en 1921 ;
 Le Séducteur (The Kiss Barrier), un film muet américain de Roy William Neill sorti en 1925 ;
 Le Séducteur (Il seduttore), un film italien de Franco Rossi sorti en 1954 ;
 Le Séducteur (ساحر النساء, Sahir al nisa), un film égyptien de Fatine Abdel Wahab sorti en 1958 ; 
 Le Séducteur (Il peccato degli anni verdi), un film italien de Leopoldo Trieste sorti en 1960.

Voir aussi